Хайя может означать:

 Хайя Рашид Аль Халифа (род. 1952) — бахрейнский юрист и дипломат.
 Хайя бинт аль-Хусейн (род. 1974) — принцесса, единокровная сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II.
  — народ в Танзании.
Хайя — малая река на Дальнем Востоке России, левый приток Амгуни.